

Nom de famille 
Pouget est un nom de famille attesté en France.
 
Marie-Thérèse Morlet indique que ce nom de famille est « [un] nom de localité d’origine, [un] nom de hameau (Aveyron, Cantal, Isère, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) » signifiant « petit puy ».

En effet, le nom et les communes "Pouget / Le Pouget" se sont construits ainsi: ils faisaient référence à un "petit puy".
C'est-à-dire, au regard de la définition de puy, une petite colline, ou par extension un village perché : les communes: Le Pouget et Le Pouget (Aveyron) en sont la preuve.

Les communes et les patronymes Pouget étant originaires du Languedoc Roussillon où les langues parlées étaient/sont le catalan et l'occitan (languedocien), il y a plusieurs prononciations possibles.

Personnalités 

 Anne Pouget (active en 1994), historienne et écrivaine française, spécialiste du Moyen Âge ;
 Arnaud Bernard du Pouget, ou du Piret (?-1368), cardinal français. Arrière-petit-neveu du pape Jean XXII et un petit-neveu du cardinal Bertrand du Pouget (1316) ;
 Bertrand du Pouget (vers 1280-1352), cardinal français ;
 Christian Pouget (1966-), joueur de hockey sur glace français ;
 Cyrille Pouget (1972-), footballeur français ;
 Daniel Pouget (1937-2016), ethnologue et conservateur de musée français ;
 Émile Pouget (1860-1931), syndicaliste français ;
 François René Cailloux, dit Pouget, (1767-1851), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Guillaume Pouget (1847-1933), prêtre lazariste, conseil de nombreux jeunes intellectuels catholiques durant la Crise moderniste dont Jean Guitton fit le portrait ;
 Henri Pouget de Saint-André (1858-1932), historien et essayiste français ;
 Jean Pouget (1920-2007), militaire, grand reporter et écrivain français ;
 Jean Henri Prosper Pouget (?-1769, joaillier et ornemaniste ;
 Jean Pierre Pouget (1761-1825), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Jules Pouget (1884-1963), homme politique français ;
 Marcel Pouget (1923-1985), artiste peintre français qui a participé au mouvement de la Nouvelle figuration ;
 Nelly Pouget (1955-), musicienne française ;
 William Didier-Pouget (1864-1959), peintre ;

 Famille du Pouget de Nadaillac

Voir aussi 
 Le Pouget : commune française, située dans le département de l’Hérault
 Le Pouget (Aveyron) : ancienne commune française, située dans le département de l’Aveyron ; commune absorbée en 1837 par la commune de Saint-Chély qui prend le nom de Saint-Chély-d’Aubrac en 1936.
 Le Pouget hameau de la commune de Trémouilles.
 Château Pouget : domaine viticole de Gironde

Références

Bibliographie 
 

Patronyme occitan